Termenul de reacție (din latinescul reactio, cu sensul general: acțiune provocată de o altă acțiune, răspuns la o acțiune venită din afară) se poate referi la:

 Reacție chimică - fiind obiectul chimiei organice sau anorganice;
 Reacție nucleară;
 Reacțiune;
 Reacție biologică - reacție imunologică, reflexă, alergică sau reacția la stres;
 Reacție psihologică, emotivă intensitatea acestor reacții fiind influențat de temperament;

Termeni derivați
 Avionul cu reacție

Note

Dezambiguizare
Terminologie științifică